Юозапа́йтис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Юозапайтис, Витаутас (род. 1936) — литовский композитор.
 Юозапайтис, Витаутас (род. 1963) — литовский оперный певец (баритон).
 Юозапайтис, Леонас (1901—1980) — литовский футболист и легкоатлет.
 Юозапайтис, Юргис (род. 1942) — литовский композитор.